Schönthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schönthaler (1821–1904), österreichischer Bildhauer
 Jakob Schönthaler (1800–1876), österreichischer Politiker
 Philipp Schönthaler (* 1976), deutscher Schriftsteller
 Walter Schönthaler (* 1954), österreichischer Lebensmittelexperte, Universitätslektor, Fachhochschul-Lehrgangsleiter und Buchautor
 Wolfgang Schönthaler (* 1937), deutsch-österreichischer Unternehmer

Siehe auch:
 Schönthal